Лунджешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Лунджешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лунджешть.
 Лунджешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Лунджешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Белебенешть.
 Лунджешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Яра.